Guilford ist der Name mehrerer Orte

in Großbritannien:
 Guilford (Surrey), korrekte Schreibweise: Guildford

in den Vereinigten Staaten:
 Guilford (Connecticut)
 Guilford (Indiana)
 Guilford (Maine)
 Guilford (Maryland)
 Guilford (Missouri)
 Guilford (New York)
 Guilford (North Carolina)
 Guilford (Vermont)
 Guilford County (North Carolina)

Guilford ist der Familienname folgender Personen:
 Joy Paul Guilford (1897–1987), US-amerikanischer Psychologe, bekannt durch seine Beiträge zur Intelligenzforschung
 Nanette Guilford (1903–1990), US-amerikanische Opernsängerin
 Frederick North, 2. Earl of Guilford (Lord North; 1732–1792), britischer Premierminister
 Frederick North, 5. Earl of Guilford (Lord Guilford; 1766–1827), britischer Politiker und Kolonialbeamter sowie Philhellene

Siehe auch
 Guilford Lake
 Guilford Township
 Guildford (Begriffsklärung)